«Turn Down for What» — песня французского музыканта DJ Snake и американского репера Лила Джона. Песня получила 6 платиновых сертификатов в США и Канаде.

История релиза 
DJ Snake и Лил Джон познакомились за несколько лет до записи песни. Песня была выпущена в декабре 2013 года на лейбле Columbia Records и через некоторое время на iTunes.

Критика 
Песня получила положительные отзывы критиков. Журнал Rolling Stone назвал песню второй лучшей песней 2014 года. В январе 2015 года песня заняла 9 позицию на ежегодном опросе критиков Pazz & Jop журнала The Village Voice.

Ремиксы 
26 апреля 2014 года был выпущен ремикс при участии Juicy J, 2 Chainz и French Montana. 28 апреля того же года был выпущен Dancehall remix при участии Chi Ching Ching, Assasin и Konshens. 7 мая 2014 года был выпущен Lil Jon Remix при участии Pitbull и Ludacris. 12 декабря того же года был выпущен Onderkoffer Remix.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2013 года
Синглы 2013 года
Дебютные синглы 2013 года
Песни DJ Snake
Синглы Columbia Records
Синглы по алфавиту